Гвамучилера има више значења:

 Гвамучилера (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвамучилера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Гвамучилера, Сан Педро (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику